Turdaș ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Turdaș (Hunedoara), Gemeinde im Kreis Hunedoara
 Turdaș (Alba), Dorf im Kreis Alba